Ортигейра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ортегаль. Занимает площадь 214,9 км². Население — 6871 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Покровителем города считается святая Марта.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Guía de Ortigueira (La Coruña)
 Web del festival Ortigueira Rock 
 Web del Ayuntamiento
 Web del Festival Celta

Муниципалитеты Ла-Коруньи